Lorusso ist der Familienname folgender Personen:

 Domenico Lorusso (1981/1982–2013), Mordopfer in München, siehe Mordfall Domenico Lorusso
 Lorenzo Lorusso (* 1967), römisch-katholischer Ordensgeistlicher